Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2016 года во II-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, которое проходило с 9 по 15 апреля в городах Хака (Испания) и Мехико (Мексика). Места проведения были названы на конгрессе ИИХФ в Чехии во время проведения Чемпионата мира по хоккею 2015. По итогам турнира в группе А: сборная Нидерландов, занявшая первое место получила право играть в группе B первого дивизиона чемпионата мира 2017 года, а сборная КНР, занявшая последнее место, перешла в группу B. По итогам турнира в группе B: сборная Австралии, занявшая первое место, перешла в группу А, а сборная Болгарии, занявшая последнее место, перешла в третий дивизион чемпионата мира 2017 года.

Участвующие команды 
В чемпионате принимали участие 12 национальных команд — шесть из Европы, три из Азии, две из Океании и одна из Северной Америки. Сборная КНДР пришла из третьего дивизиона, а сборная Нидерландов опустилась из первого дивизиона, остальные — с прошлогоднего турнира второго дивизиона.

Группа А

Группа B

Судьи 
ИИХФ утвердила 8 главных и 14 линейных судей для обслуживания матчей второго дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой 2016 года.
В каждой из групп работало по 4 главных и 7 линейных судей.

Группа А второго дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой 2016 года

Главные судьи
  Эдуард Ибатулин
  Юрий Оскирко
  Пшемыслав Кепа
  Расмус Топпель

Линейные судьи
  Аттила Надь
  Даниэль Гынек
  Лукаш Качей
  Серджио Бьек Себриан
  Руди Мейер Дэйноу
  Эмиль Илетинен
  Виктор Зинченко

Группа B второго дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой 2016 года

Главные судьи
  Миклош Хасонитш
  Мартин де Вильде
  Марио Мэйллет
  Стивен Томсон

Линейные судьи
  Уильям Хэнкок
  Майкл Харрингтон
  Владимир Гевара
  Сем Рамирес
  Джеймс Кэвэна
  Йос Корте
  Мартен ван ден Акер

Группа А

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+2).

Группа В

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC-5).

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Хоккей
Спорт в Испании в 2016 году
Спорт в Мексике в 2016 году
2
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Испании
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Мексике
Международные спортивные соревнования в Мехико
Чемпионаты мира в Испании
Чемпионаты мира в Мексике